Lismajoki kan syfta på följande platser:

Finland 

 Lismajoki (vattendrag, lat 68,35, long 25,52), Lappland, 
 Lismajoki (vattendrag, lat 67,87, long 25,07), Lappland, 

Robotskapade Finlandförgreningar